Бурі:
 Бурі (міфологія)
 Бурі (Бразилія) - муніципалітет в штаті Сан-Паулу
 Бурі (онук Чагатая) - чингізид, учасник західного походу монголів.
 Аніта Бурі - швейцарська фотомодель